Allen Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Allen Knob (Arkansas)
 Allen Knob (Ohio)
 Allen Knob (South Carolina)
 Allen Knob (West Virginia)